La palabra o término homero puede referirse a:

El nombre propio Homero.
Homero, poeta griego al que tradicionalmente se le atribuye la autoría de las principales épicas griegas, la Ilíada y la Odisea.
Homero de Bizancio, autor de tragedias de la época helenística de la Antigua Grecia. 
Homero Simpson, nombre dado en Latinoamérica al protagonista de la serie animada Los Simpson, Homer Simpson.
Homeяo, episodio de Los Simpson de la temporada 12.
Homero Addams, personaje de Los locos Addams.
Homero Aridjis, exembajador mexicano en Suiza.
Homero Gutiérrez, político chileno.
Homero López, político ecuatoriano.
Homero Serís, bibliógrafo y cervantista español.
Homero Manzi, letrista y director de cine argentino. 
Homero Alsina Thevenet, periodista y crítico cinematográfico uruguayo.
Homero (cantante), cantante peruano.
 El nombre común de la planta Alnus glutinosa.
 Homero, software de gestión de librerías.
 San Homero, obispo del siglo VII.